Jméno a příjmení Jiří Trnka má více nositelů:
 Jiří Trnka (1912–1969) – český výtvarník, ilustrátor, sochař, scenárista, loutkář, kostýmní výtvarník a režisér animovaných filmů
 Jiří Trnka ml. (1940–2002) – český architekt, syn Jiřího Trnky
 Jiří Trnka (basketbalista) (* 1972) – český basketbalista
 Jiří Trnka (fotbalista) (1926–2005) – český fotbalista